Немцы Казахстана («казахстанские немцы», , ) ― одна из этнических общин, проживающих на территории Казахстана. На начало 2021 года численность казахстанских немцев равнялась 226 092 человек (1,2 % населения страны).

История

До депортации 
Первые немцы появились на территории современной республики ещё в конце XVIII века, когда они начали принимать активное участие во внутрироссийском миграционном движении на многоземельные восточные и южные окраины империи.

Первым немецким селом в Казахстане считается Рождественское (Фриденсфельд), основанное в 1885 году. К первым колониям относится Мариенбург и Фриденсталь. В период Столыпинской реформы в 1905—1911 годах на севере Казахстана были уже десятки немецких поселений: Александрталь, Алтенау, Кенигсгоф, Пруггергоф.

В 1930-е годы в Казахстан стали приезжать немцы из сёл в Украине, в Крыму, в Поволжье, в Ленинградской области и из Азербайджана. В основном, это были крестьяне, высланные в результате раскулачивания и коллективизации.

В условиях компактного проживания и внутреннего самоуправления российские немцы сложились как народ со своей культурой, обычаями и традициями.

Тем не менее, вплоть до Второй мировой войны многочисленные немецкие села (колонии) существовали и в европейской части СССР; в той или иной степени сохранялись и своеобразная колонистская немецкая культура, и диалекты, использовавшиеся в повседневном общении.

В октябре 1918 года на Волге была создана рабочая немецкая коммуна, а в 1924 году на её основе была провозглашена Автономная Республика Немцев Поволжья. Кроме того, на Украине были образованы немецкие районы и немецкие сельсоветы. Но уже с конца 1920-х годов начинаются репрессии против российских немцев, достигшие большого размаха в 1936—1939 годах. Огромный ущерб немецким селам нанесло раскулачивание, повлекшее за собой разорение хозяйства, высылку, а иногда и физическое уничтожение людей. Кроме того, многие немцы были обвинены в шпионаже в пользу Германии, арестованы, сосланы или расстреляны.

Депортация 

Депортация российских немцев из европейской части Советского Союза и с Кавказа была начата в июле 1941 года и проходила в несколько этапов. В августе 1941 года немцы были высланы с Крымского полуострова, причем депортация осуществлялась под видом эвакуации из опасной вследствие военных действий зоны. Затем немецкое население было депортировано с Украины и с Волги. 28 августа 1941 года был опубликован Указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». В этом документе, подписанном Калининым и Горкиным, говорилось: «По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья». Таким образом, были приняты «карательные меры против всего немецкого населения Поволжья», под которые подводилось некоторое подобие правовых оснований.

Местами для «расселения» волжских немцев должны были стать «изобилующие пахотной землей районы Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности». Другая часть российских немцев оказалась на территории, оккупированной Вермахтом, и была вывезена в Германию и в Польшу. После войны большинство из них были возвращены в Советский Союз и тоже оказались в Сибири, в Казахстане и в прочих местах ссылки, на «спецпоселении», под надзором НКВД. По данным, приведенным И. Флейшхауэром и Б. Пинкусом, в 1945—1946 годах в Казахстане проживало около 530 тыс. немцев, в то время как в РСФСР, в основном в Сибири и на Алтае, их было 650 тыс., а в Киргизии и Таджикистане около 70 тыс. Местами проживания немцев в Казахстане были в основном Карагандинская, Кустанайская, Целиноградская, Павлодарская, Семипалатинская, Кокчетавская, Джамбулская области. Вопрос о возвращении российских немцев в места их прежнего проживания в течение длительного времени не стоял. Согласно Указу Президиума Верховного Совета от 26 ноября 1948 года, немцы, как и чеченцы, калмыки, финны, латыши должны быть «переселены в предоставленные им районы навечно», их «выезд с мест поселения без особого разрешения органов МВД» карался «каторжными работами до 20 лет».

Частичная реабилитация 
В 1949 году появилась ГДР, однако советские немцы были сняты с учёта спецпоселений лишь 30 декабря 1955 года. Они получили право переезжать в другие районы страны, за исключением мест, где они жили до войны. В указе 1955 года подчеркивалось, что речь не идет о возвращении немцам конфискованного при переселении имущества или об их возвращении в места, откуда они были выселены.

В 1958 году в Алма-Ате было организовано радиовещание на немецком языке, в 1964 году немецкие передачи ежемесячно стала выпускать Карагандинская студия телевещания. В Целинограде издавалась немецкая газета «Фройндшафт» (, c 1966 года).

Дальнейшая реабилитация российских немцев последовала в 1964 году, когда появился Указ от 29 августа, в котором утверждалось, что «огульные обвинения» немцев Поволжья в пособничестве Третьему Рейху «были неосновательными и явились проявлением произвола в условиях культа личности Сталина». Наряду с отменой Указа 1941 года «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», отмечалось, что «немецкое население укоренилось по новому месту», то есть речь не шла о возвращении переселенцев или о создании каких-либо государственно-административных структур. Лишь Указ от ноября 1972 года, не подлежавший опубликованию, снимал ограничения в месте проживания немцев.

Тем не менее, ни республика на Волге, ни немецкие районы в других местах не были восстановлены. Политика по отношению к немцам в СССР, в частности, в Казахстане во многом определялась вниманием к ним со стороны правительства и общественности ФРГ. Усилия, направленные на право выезда в Германию немцев, прежде всего, тех, кто находился на территории немецкого рейха и получил немецкое гражданство во время Второй мировой войны, предпринимались и ими самими, и немецким правительством, и организацией Красный Крест.

Попытки создания автономии 
В сентябре 1972 года стало известно о письме немцев Казахстана, которое подписали 3,5 тыс. глав семей. В немецких средствах массовой информации эта борьба получала отражение и поддержку. В ответ на это коммунистическая партия Казахстана предпринимала некоторые меры, направленные на уменьшение недовольства немцев, на создание им условий для культурной автономии. В то же время разворачивалась пропаганда против эмиграционных настроений, представляемых как плод деятельности зарубежных идеологических центров. Были приняты постановления ЦК КП Казахстана от 16 апреля 1974 года «Об усилении идейно-воспитательной работы среди граждан немецкой национальности» и от 26 июня 1974 года «О дальнейшем усилении политико-воспитательной работы среди граждан немецкой национальности». Персональные дела людей, желавших уехать в Германию, разбирались на заседаниях специально организованных общественных комиссий. Тем не менее, желаемые результаты не были достигнуты.

Поэтому руководство КПСС пришло к выводу о необходимости создания немецкой автономии. В августе 1976 года группа членов ЦК КПСС, занимавшаяся разработкой этого вопроса, выступила с предложением образовать немецкую автономную область в Казахстане с центром в Ерейментау. Позже, 31 мая 1979 года, Политбюро ЦК КПСС приняло постановление «Об образовании немецкой автономной области», которое не было воплощено в жизнь, из-за протестов казахского населения.

С началом перестройки российские немцы усиливают борьбу за восстановление автономии, прежде всего, речь идет о воссоздании республики на Волге. Эти попытки наталкиваются на существенные трудности и не приводят к желанному результату. Одновременно ведется работа по приобщению немцев, живущих в странах бывшего СССР, к немецкой культуре, улучшению преподавания немецкого языка. Правительство ФРГ выделяет значительные средства на помощь в этом деле. Регионами, которые получили значительную помощь из ФРГ в 1990 году, были Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Кустанайская области в Казахстане. До 1992 года проводились всесоюзные съезды немцев.

29 октября 1992 года состоялся 1-й съезд немцев Казахстана в Алма-Ате, было принято решение о создании республиканской общественной организации «Возрождение», объединяющей все региональные общества для представления интересов всех немцев Казахстана. 25 июня 1995 года прошёл 2-й съезд, на котором был избран Совет немцев Казахстана.

Репатриация 
Падение железного занавеса и объединение Германии привело к оттоку немцев Казахстана на историческую родину. В 1992 году Казахстан покинуло 80 тыс. немцев, в 1993 году количество выехавших немцев достигло 100 тыс. человек, а за 1994 год в Германию отбыло 120 тыс. немцев. Лишь в 1997 году миграционный поток начал иссякать.

Во время визита в Казахстан канцлера ФРГ Гельмута Коля в мае 1997 года Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан, отметил большое значение немецкой диаспоры, проживающей в Казахстане, для сотрудничества между двумя странами. Одновременно он призвал казахстанских немцев не покидать «свою родину, Казахстан», а строить вместе с другими народами этой страны лучшее будущее.

Этнография 
Первые добровольные немецкие поселенцы Казахстана предпочитали жить в моноэтничной среде, избегая смешанных браков с русскими, не говоря уже о казахах (как представителях мусульманской веры). Около 65 % переселившихся в Российскую империю и обосновавшихся в Азии немцев принадлежали к евангелистско-лютеранской церкви, вторую большую группу приезжих составляли католики, в меньшей степени было распространено меннонитство.

После депортации немцев в начале Великой Отечественной войны и притока новых поселенцев и депортированных других национальностей, большинство немцев оказалось в этнически смешанном, но преимущественно русскоязычном окружении Казахстана. Поэтому немецкие поколения, выросшие в 1960–1990-х годах, в языковом плане были русифицированы.

Динамика немецкого населения Казахстана 
Пик немецкого присутствия в республике пришёлся на 1989 год, когда в Казахской ССР по переписи 1989 года проживало 958 тыс. немцев (5,8 % населения республики). Немцы, таким образом, являлись третьим по численности народом после русских и казахов, оттеснив украинцев на 4-е место в 1989 году. После провозглашения в 1991 году суверенитета Казахстана и либерализации миграционного законодательства, численность немцев в стране сокращалась особенно быстро. Перепись 1999 года зафиксировала 353 тыс. немцев (2,4 % населения). По данным переписи 2009 года в республике Казахстан оставалось всего 178,2 тыс. немцев (1,1 % населения) несмотря на то что в прессе появились сведения о возвращении небольшой части эмигрантов в Казахстан после 2000 года. Несмотря на высокую эмиграцию, у немцев в республике на всём протяжении 1990-х и 2000-х годов сохранялся, в отличие от русских и украинцев, небольшой естественный прирост в пределах от +1 до +2 чел. на 1000 немецкого населения. До начала 1990-х годов естественный прирост немцев (+6 +8 чел.), большую часть которых составляли селяне целинного края, был заметно выше чем у русских, в большинстве своём горожан, хотя и не таким высоким как у казахов. Поэтому доля немцев в республике падала с 1959 года (7,1 %) несмотря на рост абсолютной численности.

 1897 — 2613 немцев (0,06 %)
 1926 — 51 094 немцев (0,82 %)
 1939 — 92 571 немцев (1,51 %)
 1959 — 659 751 немцев (7,08 %)
 1970 — 839 649 немцев (6,53 %)
 1979 — 900 207 немцев (6,13 %)
 1989 — 957 518 немцев (5,82 %)
 1999 — 353 441 немцев (2,36 %)
 2007 — 220 000 немцев
 2009 — 178 409 немцев (1,11 %) (по итогам переписи населения Республики Казахстан в 2009 году)
 2012 — 180 832 немцев (1,08 %)
 2014 — 181 928 немцев (1,06 %)
 2015 — 181 958 немцев (1,04 %)
 2021 — 226 092 немцев (1,20 %)

Известные немцы Казахстана 
 Линдер, Альберт Алексеевич — казахстанский тяжелоатлет, чемпион Азии 2017 года в весовой категории до 69 кг в Ашхабаде, чемпион Универсиады-2017 в той же категории. Годы жизни: 13 января 1996 по 17 сентября 2021.
 Атаназиус Шнайдер — римско-католический епископ. Титулярный епископ Целерины с 8 апреля 2006 года. Вспомогательный епископ Караганды с 8 апреля 2006 года по 5 февраля 2011 года. Вспомогательный епископ Архиепархии Пресвятой Девы Марии в городе Астана с 5 февраля 2011 года.
 Герман Греф — российский немецкий государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации (2000—2007).
 Константин Лайкам — российский государственный деятель, заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) с 16 июня 2004 года.
 Виталий Ааб — профессиональный хоккеист, игрок Сборной Германии по хоккею.
Беккер Владимир Робертович — генерал-майор, экс-председатель Комитета по ЧС Республики Казахстан.
 Айрих, Эдуард Фердинандович — Заслуженный тренер СССР. Старший тренер мужской команды по хоккею с мячом «Динамо» (Алма-Ата). Старший тренер мужской сборной СССР на Олимпийских Играх 1980 — команда завоевала бронзовые медали.
 Константин Айрих — немецкий боксер.
Юнеман, Роман Александрович — российский политик и общественный деятель, глава политического движения Общество.Будущее.
  — немецкий хоккеист.
 Аман, Евгений Иосифович — заведующий отделом Кустанайского обкома комсомола Казахстана, с 1983 г. заместитель заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Кустанайского обкома Компартии Казахстана. В 1988 г. избран Первым секретарем Убаганского райкома Компартии Казахстана, председателем районного Совета депутатов трудящихся. С 1992 года директор производственно-коммерческого подразделения, вице-президент АО «Кустанайлизингинвест», в 1998 г. Президент АО «Кустанайлизингинвест». С 1999 года избран депутатом Сената Парламента РК, второго, третьего созывов, член постоянного Комитета по экономике, финансам и бюджету. С 2007 г. депутат четвёртого созыва, секретарь постоянного Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды. В 2008 г. избран председателем постоянного Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды. С декабря 2009 года по 2013 год являлся Ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. С марта 2013 года и по настоящее время — Первый заместитель акима Костанайской области Республики Казахстан.
 Герольд Бельгер — писатель, переводчик, прозаик и критик. С 1971 года член Союза писателей Казахстана.
 Александр Фитц — писатель, журналист, общественный деятель.
 Боос, Эрнст Гербертович — доктор физико-математических наук, член корреспондент и академик НАН Республики Казахстан, директор Института физики высоких энергий НАН.
 Браун, Андрей Георгиевич — аким Акмолинской области, депутат Верховного Совета Республики Казахстан. Герой Социалистического Труда, награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени трижды, медалями.
 Геринг, Яков Германович — советский хозяйственный деятель, зоотехник, кандидат сельскохозяйственных наук, организатор сельскохозяйственного производства в Казахской ССР. Кандидат сельскохозяйственных наук (1971), Герой Социалистического Труда (1966), лауреат премии Совета Министров СССР (1978).
 Роберт Дитрих (1986—2011) — профессиональный хоккеист, играл за Молодежную сборную Германии по хоккею.
 Игорь Дорохин — профессиональный хоккеист, играл за сборную СССР по хоккею.
 Сергей Каримов — профессиональный футболист, играл за Сборную Казахстана по футболу.
 Дмитрий Кочнев — профессиональный хоккеист, игрок Сборной Германии по хоккею.
 Дедерер Александр Федорович — председатель Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение»
 Александр Меркель — профессиональный футболист, игрок сборной Казахстана по футболу.
 Меркель, Иоган Давидович — государственный советник юстиции 3 класса, депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Председатель Комитета по региональному и отраслевому развитию Сената Парламента Республики Казахстан, Секретарь Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды Сената, член Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, первый заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан. Имеет звание «Почётный работник прокуратуры Республики Казахстан».
 Гуго Вормсбехер — советский и российский писатель, представитель российских немцев.
 Мунтаниол Вилли (Мунтаниол Василий Васильевич) — Ветеран национального движения российских немцев, автономист 1960-х годов, член Союза журналистов СССР, публицист, писатель, член президиума Международного конвента российских немцев.
 Пётр Нейштетер — профессиональный футболист, играл за Сборную Казахстана по футболу.
 Владимир Нидергаус — профессиональный футболист, играл за Сборную Казахстана по футболу.
 Дмитрий Петцольд — профессиональный хоккеист, игрок Сборной Германии по хоккею.
 Пфеффер, Нора Густавовна — поэтесса. Возглавляла немецкое радио Казахской ССР, а позже немецкую секцию издательства «Казахстан».
 Рау, Альберт Павлович — политический деятель, аким Акмолинской области, вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
 Вадим Рифель — профессиональный хоккеист, играл за Сборную Казахстана по хоккею.
 Фрайденберг Александр Александрович — первый звеньевой молодёжно-комсомольского семейного звена немцев КазССР победивших дважды на Всесоюзных социалистических соревнованиях.
 Генрих Шмидтгаль — профессиональный футболист, игрок Сборной Казахстана по футболу.
 Дмитрий Хинтер — рэп-исполнитель, более известный как Schokk или YA.
 Константин Энгель — профессиональный футболист, игрок Сборной Казахстана по футболу.
 Юрий Юдт — профессиональный футболист, играл за Молодежную сборную Германии по футболу.
 Максим Браун — казахстанский биатлонист.
  — немецкая писательница.
  — немецкий актёр.
  — немецкий футболист.
 Кирилл Мейстер — казахстанский телеведущий.
 Эммануил (Александр) Иванович Шиллер — хоровой дирижёр, композитор, Заслуженный работник культуры Казахской ССР Казахской ССР (1972). Организатор и художественный руководитель хоровых коллективов и вокальных ансамблей - Хора русской песни при Павлодарском механическом заводе «Октябрь» (в 1961 году  присвоено звание «Народного»); немецкого ансамбля «Ährengold» («Золотые колосья») в Колхозе «30 лет Казахстана» Павлодарской области и др.
 Владимир Эммануилович Шиллер —  хоровой дирижёр, педагог, Почётный профессор Казахской Национальной консерватории им. Курмангазы (2010).

Потомки смешанных браков 
 Майданов, Николай Саинович — Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации (посмертно).
 Винс Александр Андреевич (1952—2010), известный механизатор из с. Черкасское Северо-Казахстанской области, передовик сельхозпроизводства в 1986-м году. Сын Акимжана Куркеевича Мулдашева (газета «Колос» Аккайынского района, Северо-Казахстанской области за 23 июля 2005 года, очерк «Просто исполнял долг»), уроженца Кустанайской области, ветерана ВОВ и спецпоселенки из Крыма Сузанны Андреевны Винс.
 Дмитрий Александрович Рейхерд (род. 8 января 1989 года в Усть-Каменогорске) — казахстанский фристайлист, выступающий в могуле.
 Оскар Хартман — российский предприниматель, филантроп, основатель более 10 компаний, капитализация которых превышает 5 млрд долларов США.

СМИ 
«Дойче Альгемайне Цайтунг» — «Deutsche Allgemeine Zeitung» (DAZ) — газета на немецком языке, издающаяся в Казахстане с 1966 года.

См. также 
 Всесоюзное общество советских немцев «Возрождение»
 Прекрасная Амми из Мариенталя и Михель-киргиз

Примечания

Ссылки и литература 
 Сайт «Немцы Казахстана» 
 Информация о немцах на веб-сайте Ассамблеи народов Казахстана
 Viktor Krieger. Deutsche Präsenz in Kasachstan zur Zarenzeit. Osteuropa-Institut, München 
 Alfred Eisfeld. Die Russlanddeutschen. ISBN 3-7844-2382-5
 Christian Eyselein. Russlanddeutsche Aussiedler verstehen. Praktisch-theologische Zugänge. (2006). ISBN 3-374-02379-7
 Немцы Казахстана. Обзор научной печати 
 «Было приказано отправляться в ссылку за свой счёт». К 75-летию депортации советских немцев вспоминается…, — Zeitung «Aussiedlerbote» / Газета "Переселенческий Вестник

Немцы Поволжья
Казахстан